Солёное (озеро, Ростовская область):

 Солёное — в городе Батайске.
 Солёное — в Пролетарском районе.